Spira mirabilis – spirale logaritmica
 Spira mirabilis – film documentario del 2016 diretto da Massimo D'Anolfi e Martina Parenti
 Spira Mirabilis – orchestra italiana